«V лет» — третий концертный альбом российской хеви-метал группы «Кипелов», который вышел на лейбле CD-Maximum 10 июля 2008 года.

Об альбоме 
Запись юбилейного концерта коллектива, который прошёл 20 октября 2007 года в Ледовом дворце Санкт-Петербурга.
Выпущен в аудио и видео вариантах. Запись концерта была выпущена как на CD, так и на DVD носителях.

В альбом вошла композиция «Никто», записанная для альбома «Династия посвящённых» проекта  Margenta Маргариты Пушкиной.

Список композиций

Участники записи 
 Валерий Кипелов — вокал
 Андрей Голованов — гитара
 Вячеслав Молчанов — гитара
 Алексей Харьков — бас-гитара
 Александр Манякин — ударные

Ссылки 
 Официальный сайт группы
 Страница на сайте лейбла «CD-Maximum»
 Рецензия на альбом «V  (dvd)» в журнале Dark City № 46, 2008 год

Примечания 

Альбомы хеви-метала
Альбомы CD-Maximum
Альбомы России
Видеоальбомы 2008 года
Концертные альбомы группы «Кипелов»
Концертное видео
Концертные альбомы 2008 года